Ел Аламбре има више значења:

 Ел Аламбре (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аламбре (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аламбре (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Аламбре (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламбре (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику